Барминский:

 Барминский — хутор в Волгоградской области.
 Барминский, Николай Васильевич (1818—1877) — российский врач, анатом и писатель.
 Барминский, Сергей Арсентьевич (1900—1938) — советский майор государственной безопасности, один из основателей футбольного клуба «Динамо» Киев.